Spanien har flere betydninger:

 Spanien – et land i Europa.
 Spanien (gade) – en gade i Århus.